Это неполный список сражений Гуридов.

Источники 

Гуриды
История Афганистана
История Пакистана
История Таджикистана
История Индии
История Ирана